Il doppio del BB&T Atlanta Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Alex Bogomolov, Jr. e Matthew Ebden erano i detentori del titolo ma hanno partecipato al torneo in coppia rispettivamente con Gilles Müller e Ryan Harrison.

Matthew Ebden e Ryan Harrison hanno sconfitto in finale Xavier Malisse e Michael Russell per 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

 Colin Fleming /  Ross Hutchins (semifinale)
 Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

<li> Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno)
<li> Jamie Delgado /  Ken Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2012
ATP World Tour 2012